Влади́мир То́карев:
 Токарев, Владимир Александрович (род. 1977) — российский государственный деятель, заместителем министра транспорта Российской Федерации (2018—2020).
 Токарев, Владимир Дмитриевич (1935—2018) — советский и российский геолог, глава объединения «Хантымансийскнефтегазгеология».
 
 Токарев, Владимир Фёдорович (1918—1988) — советский художник, живописец.